Onderdistrict in Indonesië
 Bantarkalong (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Tasikmalaya in de provincie West-Java
Plaats in Indonesië
 Bantarkalong (Cipatujah), een plaats in het regentschap Tasikmalaya in de provincie West-Java
 Bantarkalong (Warung Kiara), een plaats in het regentschap Sukabumi in de provincie West-Java